Иоланда (Йоланда) — женское имя.

Носительницы имени 
 Иоланда Анжуйская — герцогиня Лотарингии в 1473 году и Бара.
 Иоланда Арагонская — номинальная «королева четырех королевств» (Арагон, Сицилия, Иерусалим, Неаполь).
 Иоланда Бургундская — графиня Невера с 1262.
 Иоланда Венгерская — венгерская принцесса из династии Арпадов.
 Иоланда де Дрё — графиня де Монфор с 1311, королева-консорт королевства Шотландия.
 Иоланда Савойская — старшая дочь короля Италии Виктора Эммануила III.
 Иоланда де Эно — императрица Латинской империи c 1217 года.
 Иоланда Бедрегаль (1916 - 1999) — боливийская писательница, поэтесса и эссеистка.

Прочее 
 Йоланда — тайфун, один из самых сильных тропических циклонов за всю историю метеонаблюдений.
 (509) Иоланда — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Иоланта